Konin puede hacer referencia a:

 Konin, una ciudad y un distrito en el voivodato de Gran Polonia (Polonia).
 Konin, otro distrito del voivodato anterior.
 Kōnin, 49.º Emperador de Japón cuyo reinado abarcó del año 770 al 781.
 Kōnin, una era japonesa que abarcó del año 810 al 824.